Chaetomastia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1891 року.

Класифікація 
До роду Chaetomastia відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Berlese, A.N. 1890. Icones Fungorum. 1(1):1-66 - P.38

Роди грибів